Консолини — итальянская фамилия. Известные носители:
 Консолини, Адольфо (1917—1969) — итальянский легкоатлет.
 Консолини, Доменико (1806—1884) — итальянский куриальный кардинал.